Дивное — название населённых пунктов:

Россия 
 Дивное — посёлок в составе города Балтийск Калининградской области.
 Дивное — посёлок в Гвардейском районе Калининградской области.
 Дивное — село в Апанасенковском районе Ставропольского края.

Крым 
 спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Дивное — село в Белогорском районе.
 Дивное — село в Симферопольском районе.
 Дивное — исчезнувшее село в Раздольненском районе.

Украина 
 Дивное — село в Новотроицком районе Херсонской области.

См. также